Maraton för herrar vid olympiska sommarspelen 1980 i Moskva avgjordes 1 augusti.

Medaljörer

Resultat

Referenser
Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1980